A Escola de Equitação do Exército é uma instituição militar Brasileira criada em 20 de abril de 1922 com o objetivo de proporcionar uma melhor formação aos oficiais da a arma de cavalaria, que se tornariam capazes de transmitir, nas escolas e corpos de tropa, regras uniformes de equitação. 

Na época de sua criação, denominava-se Centro de Formação de Oficiais Instrutores de Equitação.

Nos dias atuais, a EsEqEx é um estabelecimento de ensino que oferece os cursos de: Instrutor de Equitação, Monitor de Equitação, Ferrador, Auxiliar de Enfermagem Veterinária e Tratador.

A Escola de Equitação localiza-se na cidade do Rio de Janeiro, na estrada Marechal Mallet, n.° 1283, Vila Militar, contando com três pavilhões de boxes e a capacidade para alojar um plantel de 100 cavalos.

Unidades de ensino do Exército Brasileiro